Пилява () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 10 432 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Гоцлав
 Язвины
 Калёнка
 Липувки
 Лучница
 Несадна
 Пузнувка
 Тромбки
 Выгода
 Желязна

Соседние гмины 
 Гмина Гарволин
 Гмина Колбель
 Гмина Осецк
 Гмина Парысув
 Гмина Сенница

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Мазовецкого воеводства